Biswas kan som auktorsförkortning betyda:

 Biswamoy Biswas
 Bijan Kumar Biswas
 Kajal Biswas
 Kalipada Biswas

Robotskapade auktorsförkortningar